Sardón o Xardón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ilex aquifolium; o
 el nombre común de la planta Quercus ilex.